Candela López Tagliafico – politica spagnola
 Joseph Tagliafico – baritono e compositore francese
 Nicolás Tagliafico – calciatore argentino
 Santo Tagliafico – pittore italiano